Pectinariophyes är ett släkte av insekter. Pectinariophyes ingår i familjen Machaerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Pectinariophyes